Анналы:

 Анналы — погодовые записи событий, связанных с жизнью города, области или страны.
 «Анналы» — последнее и самое крупное сочинение древнеримского историка Публия Корнелия Тацита.
 Анналы — исторический научный журнал, основанный в 1929 году французскими историками Марком Блоком и Люсьеном Февром.
 Анналы — журнал всеобщей истории, издавался Российской академией наук в 1922—1924 в Петрограде под ред. Ф. И. Успенского и Е. В. Тарле.
 Анналы Алкуина — охватывают 782—797 годы.
 Анналы Верхней Силезии (XIII в.) — охватывают 1071—1290 годы.
 Анналы династии Чосон (1392—1863) — корейские анналы включают 1893 тома.
 Древнекитайские анналы — охватывают период Чуньцю (722—479 годы до н. э.).

См. также 
 Школа «Анналов»
 
 Хроника

Примечания